Detta är en lista över avsnitten i animen Neon Genesis Evangelion, som ursprungligen sändes i TV Tokyo mellan oktober 1995 och mars 1996.

Avsnitt

Källor

Fotnoter

Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion
WP:Projekt Japan